Айдынджык — топоним:

Турция 
 Айдынджык — город и район в провинции Йозгат.
 Айдынджык — город и район в провинции Мерсин.